Bäumle ist der Familienname folgender Personen:

 Artur Bäumle, deutscher Leichtathlet
 Dieter Bäumle (1935–1981), Schweizer Komponist
 Martin Bäumle (* 1964), Schweizer Politiker (glp)
 Thomas Bäumle (* 1984), Schweizer Eishockeytorwart